La Colección DC Comics - Batman, la leyenda es una serie de libros quincenal publicada por Editorial Salvat en conjunto con ECC Ediciones en España para ser distribuido en dicho país. Consiste en una colección de libros en tapa dura que relata la historia del personaje Batman de la editorial DC Comics. Esta serie es otra de las colecciones que siguieron tras la publicación de la Colección Novelas Gráficas DC Comics.

La colección fue publicada anteriormente en otros países como Francia, o Gran Bretaña, pero con un contenido y orden diferente. El primer número, Batman: Año Cero Parte 1 fue puesto a la venta en España el 15 de enero de 2019 a un precio promocional de €2,99, siendo el precio final de €13,99. La colección tendrá una extensión mínima de 80 números.

Regalos a subscriptores 
La colección ofrece a los subscriptores en España la oportunidad de recibir material adicional, incluyendo tomos gratis, láminas de arte, tazas y sujetalibros metálicos.

Además, pagando un extra por envío a partir de la quinta entrega los subscriptores reciben ocho tomos dedicados a la historia Bruce Wayne: ¿Asesino? y Batman Eterno.

Listado de libros 
El siguiente es el listado orientativo de entregas indicado por la editorial  El contenido de los mismos puede cambiar y difiere de los publicados en otros países.

Especiales 
Pagando un extra por envío, los suscriptores de España tenían la posibilidad de conseguir 8 tomos especiales. Estos tomos fueron entregados a medida que avanzaba la colección.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio oficial Coleccionables ECC
 Coleccion Batman, la leyenda
 Grupo Oficial de Facebook

DC Comics
Historieta de Estados Unidos
Héroes de DC Comics